Тихон (световно Александар Ракићевић; Чачак, 5. јун 1971) архимандрит је Српске православне цркве и старешина Манастира Студенице.

Биографија 
Архимандрит Тихон (Ракићевић), у свету Александар, рођен је у Чачку 1971. године где је завршио основну школу и прва два разреда Гимназије у Чачку.

Средњу дизајнерску школу завршава у Београду 1990. године и исте године уписује сликарство на Факултету примењених уметности Универзитета уметности у Београду. Године 1995. дипломирао је са просеком 9,10 и на поменутом факултету уписује постдипломске студије и запошљава се као асистент - приправник на одсеку за сликарство.

По благослову свога духовника архимандрита Јулијана Кнежевића, 1996. године долази у Манастир Студеницу. Монаши се 1997. године и исте године постаје јерођакон. Рукоположен је за јеромонаха 1999. године. После смрти оца Јулијана 2001. године постаје намесник Манастира Студенице.

Школске 2002/2003, после свих положених богословских диференцијалних испита, уписује постдипломске студије на Богословском факултету Универзитета у Београду.

Изабран је 2004. године за игумана Манастира Студеницањ и те године Епископ Жички Хризостом Столић производи га у чин архимандрита. Закључно са 2005. годином положио је све испите на првој и другој години постдипломских студија са просечном оценом 10. Ментор др Ненад Милошевић му исте године даје тему за магистарски рад: Икона у Литургији, Литургијска функција и смисао иконе.

Књижевна дела 
 Икона у Литургији, 2005.
 Борба за Достојанство
 Монаштво и Осуђивање

Види још 
 Епархија жичка
 Манастир Студеница

Извори

Спољашње везе 
 архимандрит студенички Тихон
 Тихон (Ракићевић)
 Манастир Студеница

Рођени 1971.
Игумани Српске православне цркве
Архимандрити Српске православне цркве
Манастир Студеница
Чачани